Topcraft (トップクラフト) — японская студия аниме, существовавшая с 1971 по 1985 год. Была основана бывшим продюсером студии Toei Animation Тору Хара. Студия занималась рисованной анимацией и за своё существование произвела ряд ставших широко популярных работ, такие как мультфильм «Навсикая из Долины ветров» и космическую оперу The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?.

Через 14 лет 15 июня 1985 года студия обанкротилась и распалась на части. Её купили известные всему мире аниме Хаяо Миядзаки, Тосио Судзуки и Исао Такахата, сократили значительную часть сотрудников и переименовали в Studio Ghibli. Часть уволенных сотрудников из бывшего Topcraft позже основали другую студию под названием Pacific Animation Corporation и продолжили работу с телевизионным продюсером Rankin/Bas над мультсериалами  и «Серебряные ястребы». В конечном счёте студию Pacific Animation Corporation купила The Walt Disney Company, и тогда она стала японским подразделением «Диснея» под названием Walt Disney Animation Japan.

Аниме

Собственные проекты

Совместные проекты

Сопутствующие работы

Примечания

Ссылки 
 
 Topcraft  at IMDB

Studio Ghibli
Упразднённые аниме-студии
Медиакомпании по алфавиту